Ваграм Авакович Аристакесян (, ) — армянский советский хореограф, балетмейстер и врач. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1958).

Биография 
В 1912 году окончил армянскую приходскую школу в Тифлисе, затем — бухгалтерские курсы (1914).

В 1915 году, получив подготовку на фельдшерских курсах Эчмиадзинских лазаретов, работал фельдшером. В 1918 году бежал на Северный Кавказ, работал по медицинскому профилю в Майкопе и Армавире.

С 1920 года занимался хореографией. Учился в школе танцев итальянского балетмейстера А. Иноченци (1920—1923). Одновременно сам преподавал хореографию. Организовал хореографическую студию при НК Просвещения Грузии, служил в театре оперы и балета.

В 1924 году переехал в Ереван. Организовал ансамбль армянского этнографического танца.

С 1932 по 1938 год был хореографом Театра оперы и балета им. Спендиаряна.

В 1931 году поступил в Ереванский медицинский институт. В 1934 году переехал в Москву, в 1936 году с отличием окончил 1-й Московский медицинский институт.

6 февраля 1938 года арестован по обвинению в антисоветской деятельности.
Полтора года содержался в тюрьме НКВД Армянской ССР, по окончании следствия был осуждён на 5 лет исправительных работ. Срок отбывал на Колыме, работал чернорабочим на рудниках. Затем получил возможность врачебной практики, был врачом санитарного отдела поселка Адыгалах Магаданской области. В 1943 году был освобождён, переехал в поселок Хандыга (Якутия) и работал начальником медсанчасти, затем — главврачом и главным хирургом больницы НКВД.

В 1947 году вернулся в Ереван, работал заместителем директора и заведующим хирургическим кабинетом института рентгенологии и онкологии, а с 1949 года — заведующим онкологическим кабинетом 5-ой ереванской больницы и начальником медпункта табачной фабрики.

Фильмография 
 — «Ануш» — Садко

Память 

Мемориальная доска в Ереване. Ул. Московян, 37.

Литература 
Ваграм Аристакесян : (Артист балета), 54 с. ил., 8 л. ил. 17 см, Ереван Советакан грох 1979

Примечания

Ссылки 
Ваграм Аристакесян

ՎԱՀՐԱՄ ԱՐԻՍՏԱԿԵՍՅԱՆ

Выпускники 1-го МГМУ